Il doppio del Davidoff Swiss Indoors 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Agustín Calleri e Fernando González.

Agustín Calleri e Fernando González hanno battuto in finale 7–5, 7–5, Stephen Huss e Wesley Moodie.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
  Wayne Black /  Daniel Nestor (semifinali)

  Leander Paes /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Stephen Huss /  Wesley Moodie (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Davidoff Swiss Indoors 2005
ATP Tour 2005